«Милса́ми» () — молдавский футбольный клуб из города Орхей. Был основан в 2005 году, до 2008 года представлял село Степь-Сочь. «Милсами» является чемпионом Молдавии сезона 2014/15, двукратный обладатель Кубка страны и Суперкубка Молдавии 2012.

Прежние названия 
 C 2005—2010 год — «Вииторул»
 С 2010 года — «Милсами»

История клуба 
Клуб основан в 2005 году под названием «Вииторул». В сезоне 2008/09 выиграл Дивизион «А» первенства Молдавии и завоевал право выступать в Национальном дивизионе. В дебютном сезоне на высшем уровне занял восьмое место. В 2010 году клуб сменил первоначальное название на «Милсами». По итогам сезона 2012/13 команда заняла четвёртое место, что позволило ей играть в Лиге Европы 2013/14. В первом отборочном раунде «Милсами» обыграл люксембургский «Ф91 Дюделанж», во втором раунде было два ничейных результата против «Шахтёра» из Солигорска со счётом 1:1, в серии послематчевых пенальти орхейский клуб оказался сильнее. В третьем раунде в соперники команде достался французский клуб «Сент-Этьен», оба матча «Милсами» проиграл со счётом 0:3. В сентябре 2013 года в отставку подал Штефан Стойка, а в ноябре этого же года наставником клуба стал бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев. Первую игру под руководством нового тренера команда выиграла у кишинёвского «Зимбру» со счетом 4:2. Однако финишировали орхейцы шестыми, впервые в четырёхлетней истории клуба не сумев попасть в еврокубки. Из-за проблем со здоровьем Ярцев покинул Молдову ещё в первой половине мая 2014, а сезон «орлы» доигрывали под руководством Осипенко, который был ассистентом россиянина, а в июле стал новым главным тренером клуба. В сезоне 2014/15 клуб впервые в своей истории стал чемпионом Молдавии, в решающем матче команда обыграла кишинёвскую «Дачию» со счётом 2:1.

23 мая 2018 года в финале Кубка Молдовы команда обыграла кишиневский «Зимбру» со счетом 2-0 и второй раз в своей истории стала обладателем этого трофея.

Текущий состав

История выступлений

«Милсами» в еврокубках 
 Данные на 18 июля 2019 года

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Достижения 
  Чемпион Молдавии (1): 2014/15
  Серебряный призёр (2): 2017, 2018
  Бронзовый призёр (4): 2010/11, 2016/17, 2020/21, 2021/22
  Обладатель Кубка Молдавии (2): 2011/12, 2017/18
  Финалист (1): 2015/16
  Обладатель Суперкубка Молдавии (2): 2012, 2019
  Финалист (1): 2015
  Победитель Дивизиона «А» (1): 2008/09

Известные игроки 
  Вадим Болохан
  Александр Голбан
  Сергей Епуряну
  Андриан Куковей
  Каталин Ангел
  Илья Жигулёв

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на www.divizianationala.com
 Профиль на сайте moldova.sports.md

ФК «Милсами»
Илан Шор